China Open 2012 (snooker), een snookertoernooi
 China Open 2012 (golf), een golftoernooi
 ATP-toernooi van Peking 2012, een tennistoernooi voor mannen
 WTA-toernooi van Peking 2012, een tennistoernooi voor vrouwen